Termin DEBS ima više značenja.
 Eritronolid sintaza
 6-Deoksieritronolid B sintaza